Тома Караджиу () е виден румънски актьор с много роли в театъра, телевизията и киното. Известен е с комедийните си роли, но има и драматични.

Биография 
Караджиу е роден в южномакедонския град Хрупища (на гръцки Аргос Орестико) в арумънското семейство на Нико и Атина Папастере Караджиу от Денско. 1928 година семейството на Караджиу емигрира в Румъния и се установява в Плоещ, където Тома прекарва детството си и получава начално и средно образование. След това се записва да учи право, но скоро напуска Юридическия факултет в полза на Консерваторията за музикални и драматични изкуства в Букурещ, където учи актьорско майсторство до 1949 година. Още като студент Караджиу показва заложбите си и получава важни роли в Букурещкия Национален театър. Един сезон играе в Държавния драматичен театър в Кюстенджа, а 1953 година се завръща в Плоещ и на 28 години става директор на Плоещкия театър, където също така играе големи роли от световни и национални класици като Шекспир и Караджиале и модерни режисьори като Едуардо.

Участва в 50 радиопиеси в серията „Театър по микрофона“ (Teatru la microfono), както и в телевизионен сериал. След 12 години в Плоещ в 1965 се завръща в Букурещ по покана на режисьор Ливиу Чулей.

Загива в дома си в Букурещ на 4 март 1977 по време на Вранчанското земетресение. Погребан е в гробището Белу.

Тома Караджиу е брат на румънската лингвистка Матилда Караджиу Мариоцяну.

Бележки 

Македонски власи
Румънски актьори и актриси
Родени в Хрупища
Починали в Букурещ